Муратов, Михаил:
 Муратов, Михаил Владимирович (1908—1982) — советский геолог и педагог, член-корреспондент АН СССР.
 Муратов, Михаил Иванович (1899—1947) — советский военный, генерал-майор.
 Муратов, Михаил Сергеевич (1820—1889) — ярославский и самарский губернский архитектор.